Dit is een lijst van stations van het metronet van Montreal. Sinds 28 april 2007 zijn er 68 stations in gebruik, daarnaast zijn er plannen voor het verlengen van bestaande blauwe en oranje lijnen en een nieuwe lijn, de roze lijn.

Stations in gebruik

Geplande stations

Metro van Montreal
Montreal